Kumlien [-ln] kan syfta på

Personer 
 Akke Kumlien (1884–1949), kalligraf och grafisk designer
 Axel Kumlien (1833–1913), arkitekt
 Axel Emanuel Kumlien (1882–1971), arkitekt
 Bertil Kumlien (1919–2012), bildkonstnär och illustratör
 
 Hjalmar Kumlien (1837–1897), arkitekt
 Kjell Kumlien (1903–1995), historiker
 Ludvig Kumlien (1880–1958), konstnär och satiriker 
 Ludwig Kumlien (1853–1902), amerikansk ornitolog
 Mats Kumlien (född 1949), professor i rättshistoria
 Thure Kumlien (1819–1888), svensk-amerikansk biolog
 Tore Kumlien (1904–1976), konstnär
 Åsa Norman Kumlien (född 1953), skådespelare

Annat 
 Kumlien (typsnitt), uppkallat efter Akke Kumlien

Se även 
 Kumlin

Svenska efternamn